

Musica 
 Demons – singolo di Fatboy Slim del 2001
 Demons – album degli Spiritual Beggars del 2005
 Demons – singolo degli Imagine Dragons del 2013
 Demons – singolo dei The National del 2013
 Demons – album dei Get Scared del 2015
 Demons – singolo di James Morrison del 2015
 Demons – singolo di Joji del 2017
 Demons – singolo dei Pineapple Thief del 2020

Televisione 
 Demons – film per la televisione del 2007 diretto da Barbara Hall
 Demons – miniserie televisiva britannica del 2009 prodotta da Shine TV
Demoni (Demons) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Enterprise
Demoni (Demons) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1